Jean-Jacques Kravetz (1947-), compositeur, pianiste, saxophoniste et organiste français, cousin de Marc Kravetz.
 Marc Kravetz (1942-2022), grand reporter français, journaliste à France Culture, cousin de Jean-Jacques Kravetz.
Homonymie de patronyme
Patronyme juif